Rufina (imię)
 Rufina – miejscowość we Włoszech